Abe Fortas (1910-1982), avocat et juge américain ;
 Kenza Fortas (2001-), actrice française.